Макун:
 Макун, Жан (род. 1983) — камерунский футболист.
 Макун, Кристиан (род. 1999) — венесуэльский футболист.